El término Monserrate se refiere a:

 Monserrate, cerro de la ciudad de Bogotá, Colombia;
 Basílica del Señor de Monserrate, santuario católico ubicado en la cima del cerro de Monserrate en Bogotá;
 Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, templo ubicado en Orihuela, Provincia de Alicante, España;
 Santísima Virgen de Monserrate, que se venera el santuario antes mencionado.